Palazzo Vescovile – Acquaviva delle Fonti
Palazzo Vescovile – Avezzano
Palazzo Vescovile – Brescia
Palazzo Vescovile – Bressanone
Palazzo Vescovile – Brugnato
Palazzo dei Vescovi – Cadilana
Palazzo Vescovile – Cefalù
Palazzo Vescovile – Cerreto Sannita
Palazzo Vescovile – Colle di Val d'Elsa
Palazzo Vescovile – Crema
Palazzo Vescovile – Fiesole
Palazzo dei Vescovi fiorentini – Firenze
Palazzo dei Vescovi a San Miniato al Monte – Firenze
Palazzo Vescovile – Grosseto
Palazzo Vescovile – Imola 
Palazzo Vescovile – Istia d'Ombrone
Palazzo del Vescovado – Ivrea
Palazzo Vescovile – Lodi
Palazzo Vescovile – Mantova
Palazzo del Vescovado – Massa Marittima
Palazzo del Vescovado – Melfi
Palazzo Vescovile – Nocera Inferiore
Palazzo Vescovile – Oppido Mamertina
Palazzo Vescovile – Parma
Palazzo Vescovile – Pavia
Palazzo Vescovile – Pienza
Palazzo Vescovile Nuovo – Pistoia
Palazzo dei Vescovi – Pistoia
Palazzo Vescovile – Potenza
Palazzo Vescovile – Prato
Palazzo Vescovile – Rieti
Palazzo Vescovile – San Miniato
Palazzo Vescovile – Sovana
Palazzo Vescovile – Trento
Palazzo del Vescovado – Verona
Palazzo Vescovile – Vigevano

Pagine correlate 
 Palazzo Arcivescovile
 Palazzo del Vescovado